GIM-UEMOA pour Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un groupement interbancaire fondé en . Il regroupe plus de quatre-vingts banques réparties dans huit pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Togo et Bénin) représentant une population de 80 millions d'habitants. L'objectif de ce groupement est de promouvoir l'utilisation de la carte bancaire en Afrique de l'Ouest.

Il émet des cartes de retrait et de paiement pour la zone UEMOA respectant la norme EMV. Il émet également des cartes internationales par des accords avec Visa et Mastercard. On peut le comparer au Groupement des cartes bancaires CB en France.

Références externes 
 Site web francophone

Banque centrale 
Économie en Afrique
Organisation africaine